St. Mary's puede referirse a:

 Saint Mary's (Islas Sorlingas), la más grande y más poblada localidad de las Islas Sorlingas.
 St. Mary's (Alaska),  ciudad en el Área censal de Wade Hampton, estado estadounidense de Alaska.
 St. Mary's (Colorado), lugar designado por el censo en el condado de Clear Creek, estado estadounidense de Colorado.
 St Mary's Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Southampton, al sur de Inglaterra.